Borș prononcé borch peut désigner :

 Le borș est un condiment roumain qui entre dans la composition de toutes les ciorbă en Roumanie ;
 Borș, une commune du județ de Bihor, au nord-ouest de la Roumanie ;
 Valentin Borș, un joueur de foot roumain.